HND (banda) - banda estoniana de hardcore punk/heavy metal
 Aeroporto Internacional de Tóquio - o maior aeroporto do mundo

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música